Notti di New York (New York Nights) – film del 1929 diretto da Lewis Milestone
 New York Nights – film del 1984 diretto da Simon Nuchtern